Брюгге — многозначный термин.

 Брюгге — город в Бельгии.
 «Брюгге» — футбольный клуб города Брюгге.
 Брюгге — посёлок в Германии.
 «Серкль Брюгге» — футбольный клуб города Брюгге.
 Брюгге, Ян ван дер (1649—около 1699) — фламандский художник, гравëр и скульптор эпохи барокко.

См. также 
 Залечь на дно в Брюгге
 Мёртвый Брюгге